, Пётр
 Языков, Пётр Александрович (1800—1869) — генерал-лейтенант, директор департамента железных дорог.
 Языков, Пётр Григорьевич (1756—1827) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Языков, Пётр Михайлович (1798—1851) — русский геолог; брат Н. М. Языкова.